Ликицары () — село в Турье-Реметовской сельской общине Ужгородского района Закарпатской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 54 человека. Почтовый индекс — 89222. Занимает площадь 13,5 км².

Ссылки 
 Ликицары на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Закарпатской области